Liljeberg ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Liljeberg (1905–1993), deutscher Politiker (SPD), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin 
 Jörg Liljeberg (* 1940), deutscher Theaterregisseur und Intendant
 Rebecka Liljeberg (* 1981), schwedische Schauspielerin
 Yngve Liljeberg (1909–1978), schwedischer Eishockeyspieler